Birstein ist der Name von

 Birstein, Gemeinde am nordöstlichen Rande des Main-Kinzig-Kreises im südöstlichen Hessen

Birstein ist der Familienname folgender Personen:
 Jossel Birstein (1920–2003), israelischer Schriftsteller polnischer Herkunft